

Lokalizacje

Niemcy 
 Zolling – dzielnica gminy Hutthurm w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Zolling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Zolling – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising

Osoby 
 Theophil Zolling – niemiecki wydawca, krytyk literacki